Dekanat Gießen steht für:

 Dekanat Gießen (evangelisch), Dekanat in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
 Dekanat Gießen (römisch-katholisch), Dekanat im Bistum Mainz